Kerzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Kerzinger (1890–1959), deutscher Bildhauer und Zeichner
 Lilli Kerzinger-Werth (1897–1971), deutsche Bildhauerin und Malerin